Здание соляной конторы — памятник архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода. Построен в 1750—1870 годы по проектам архитекторов В. С. Обухова и Р. Я. Килевейна.

Здание постройки XVIII — второй половины XIX веков расположено на Рождественской улице, в старинном районе Нижнего посада. Фасады, выходящие на улицу перестроены при приспособлении под доходный дом в 1870 году. Внутри двора сохранились оригинальные постройки XVIII века.

История 
Нижний Новгород в XVII веке стал главным соляным складом страны, за городом закрепился статус крупнейшей перевалочной базы и поставщика соли, которую поставляли из Соли-Камской, Урала, Сибири, волжского Понизовья и Балахны. После указа Петра I о государственной монополии на продажу соли от 1705 года, Берг-коллегия учредила в Нижнем Новгороде свою главную контору. Отсюда подрядчики развозили соль по всем городам страны. На соляных подрядах в XVIII веке огромные состояния заработали Строгановы, а в XIX веке — Бугровы и Блиновы.

Крупнейшие сооружения, связанные с торговой деятельностью, находились на Нижнем посаде (торге), который располагался узкой лентой вдоль волжского берега. В середине XVIII века каменное строительство не было распространено в городе, только на Нижнем посаде было выстроено несколько общественных каменных зданий, которые вместе с несколькими каменными храмами и купеческими амбарами изменили архитектурный облик Нижнего торга, застроенного преимущественно одноэтажными деревянными домами. К этим постройкам относились здания магистрата, винного подвала и Соляной конторы. 

Соляная контора размещалась в каменном здании, которое к 1740 годам обветшало. В 1745 году для осмотра постройки приехал зодчий В. С. Обухов — один из крупнейших московских архитекторов 1730-х — 1750-х годов, работавший в «командах» И. Ф. Мичурина, И. Я. Бланка, И. К. Коробова, Д. В. Ухтомского и впоследствии руководивший собственной «командой». Он нашёл, что здание совершенно негодно к эксплуатации и разработал проект новой Соляной конторы, первоначально именовавшейся Соляным двором.

Строительство конторы началось в 1750 году под руководством архитектурии гезеля (закончившего обучение, но не получившего аттестата) московской архитектурной «команды» Д. В. Ухтомского — В. В. Исакова, который завершил строительство к 1753 году. Контора стала крупнейшим сооружением Нижнего Новгорода вплоть до перепланировки района торга на основе регулярного плана 1770 года и возведения торговых корпусов гостиного двора и Мучных рядов в 1780-е годы. Здание было построено на месте старой конторы в самом оживлённом месте Нижнего посада, между Троицкой и Борисоглебской церквями. Здание возвели двухэтажным с центральным арочным проездом во двор и лавочным оконцем справа. Во втором этаже располагались горницы, окна которых обрамляли барочные фигурные наличники.

Архитектура здания менялась со временем, вследствие частых ремонтов и перестроек: в 1797 году архитектором И. И. Немейером, после пожара 1819 года И. Е. Ефимовым и в 1840-х годах. После того как торговля солью была передана в частные руки, здание конторы было продано купцам из Рыбинска. Фасады конторы были кардинально перестроены в 1870 году архитектором Р. Я. Килевейном. В конце XIX века в здании располагались ресторан и гостиница.

В советский период в здании продолжала действовать гостиница. После Великой Отечественной войны гостиничные номера отдали под квартиры семьям фронтовиков. Позже в здании располагались многочисленные коммунальные комнаты.

Архитектура 
В XVIII веке Соляной двор имел сложное архитектурно-пространственное построение: включал складские, торговые и административные помещения, сгруппированные вокруг двора в замкнутый одноэтажный объём, имевший небольшую надстройку второго этажа со стороны улицы. Вдоль главного фасада, выходившего на Козьмодемьянскую (сегодня — Рождественскую) улицу, двор имел небольшую зону, состоявшую из четырёх торговых лавок, располагавшихся попарно по сторонам арки главного въезда. Над центральной проездной аркой и лавками находились помещения конторы. Подобное планировочное и композиционное построение было характерно для архитектуры XVII века, однако оно продолжало использоваться и развиваться и в середине XVIII века.

Наиболее интересным элементом постройки была открытая галерея главного фасада. Подобный приём широко использовался для организации внутренних пространств гостиных дворов XVII века, однако применение галерей-аркад со стороны уличного фасада было новым явлением, не имевшем распространения в архитектуре. Первые примеры такого приёма появились в Санкт-Петербурге петровского времени (деревянные гостиные дворы и рынки 1710-х — 1720-х годов, каменный гостиный двор на Васильевском острове, арх. Д. Трезини).

В 1870 году фасад здания был перестроен архитектором Р. Я. Килевейном в стиле академической эклектики. Сохранилась арка главного проезда, утрачена галерея-аркада, здание надстроено третьим этажом. Тем не менее, в существующем здании сохранились капитальные стены и оконные проёмы с решётками середины XVIII века. Контора уникальна для архитектуры Нижнего Новгорода, является редким примером провинциальной архитектуры середины XVIII века.

Примечания

Литература 
  (в пер.)
 
 

Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Барочная архитектура Нижнего Новгорода
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле академической эклектики